Монжеллафре́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 490 км на південний схід від Парижа, 125 км на схід від Ліона, 38 км на південний схід від Шамбері.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

1 січня 2017 року Монжеллафре і Монтемон було приєднано до муніципалітету Сен-Франсуа-Лоншам.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Монжеллафре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монжеллафре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Савоя

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Савоя